Mała Kryształowa Kula – nagroda przyznawana za zwycięstwo w sezonie Pucharu Świata sportu zimowego w klasyfikacji generalnej danej konkurencji. Trofeum te przyznaje Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) zwycięzcom poszczególnych konkurencji w biathlonie, Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) w narciarstwie alpejskim, narciarstwie klasycznym (biegach narciarskich, kombinacji norweskiej i lotach narciarskich), narciarstwie dowolnym oraz Międzynarodowa Federacja Saneczkarska (FIL) zwycięzcom poszczególnych konkurencji w saneczkarstwie na torach lodowych.

Konkurencje, w których za zwycięstwo jest przyznawany Puchar Świata

Biathlon 
 Sprint kobiet
 Sprint mężczyzn
 Bieg pościgowy kobiet
 Bieg pościgowy mężczyzn
 Bieg masowy kobiet
 Bieg masowy mężczyzn
 Bieg indywidualny kobiet
 Bieg indywidualny mężczyzn

Narciarstwo alpejskie 
 Zjazd kobiet
 Zjazd mężczyzn
 Slalom kobiet
 Slalom mężczyzn
 Gigant kobiet
 Gigant mężczyzn
 Supergigant kobiet
 Supergigant mężczyzn
 Kombinacja alpejska kobiet
 Kombinacja alpejska mężczyzn
 Konkurencje równoległe

Narciarstwo klasyczne 
 Biegi narciarskie:
 Sprint kobiet
 Sprint mężczyzn
 Biegi dystansowe kobiet
 Biegi dystansowe mężczyzn
 Biegi średniodystansowe kobiet
 Biegi średniodystansowe mężczyzn
 Biegi długodystansowe kobiet
 Biegi długodystansowe mężczyzn
 Skoki narciarskie:
 Loty narciarskie mężczyzn
 Skoki narciarskie mężczyzn
 Kombinacja norweska:
 Sprint mężczyzn
 Najlepszy skoczek
 Najlepszy biegacz

Narciarstwo dowolne 
 Skoki akrobatyczne kobiet
 Skoki akrobatyczne mężczyzn
 Jazda po muldach kobiet
 Jazda po muldach mężczyzn
 Snowcross kobiet
 Snowcross mężczyzn
 Half-pipe kobiet
 Half-pipe mężczyzn
 Slopestyle kobiet
 Slopestyle mężczyzn
 Big Air kobiet
 Big Air mężczyzn
 Balet kobiet
 Balet mężczyzn
 Kombinacja kobiet
 Kombinacja mężczyzn
 Jazda po muldach podwójnych kobiet
 Jazda po muldach podwójnych mężczyzn

Saneczkarstwo 
 Sprint kobiet
 Zawody klasyczne kobiet
 Sprint mężczyzn
 Zawody klasyczne mężczyzn
 Sprint dwójek kobiet
 Zawody klasyczne dwójek kobiet
 Sprint dwójek mężczyzn
 Zawody klasyczne dwójek mężczyzn

Zdobywcy Pucharu Świata w poszczególnych konkurencjach

Biathlon – mężczyźni 
Puchar Świata w biathlonie mężczyzn jest rozgrywany od sezonu 1977/1978

Biathlon – kobiety 
Puchar Świata w biathlonie kobiet jest rozgrywany od sezonu 1982/1983

Narciarstwo alpejskie – mężczyźni

Narciarstwo alpejskie – kobiety

Biegi narciarskie – mężczyźni 
Puchar Świata w biegach narciarskich mężczyzn jest rozgrywany od sezonu 1973/1974

Biegi narciarskie – kobiety 
Puchar Świata w biegach narciarskich kobiet jest rozgrywany od sezonu 1978/1979

Skoki narciarskie 
Puchar Świata w skokach narciarskich jest rozgrywany od sezonu 1979/1980

Kombinacja norweska 
Puchar Świata w kombinacji norweskiej jest rozgrywany od sezonu 1983/1984

Narciarstwo dowolne – mężczyźni

Narciarstwo dowolne – kobiety

Saneczkarstwo - jedynki mężczyzn 
Puchar Świata w saneczkarstwie mężczyzn jest rozgrywany od sezonu 1977/1978

Saneczkarstwo - jedynki kobiet 
Puchar Świata w saneczkarstwie kobiet jest rozgrywany od sezonu 1977/1978

Saneczkarstwo - dwójki mężczyzn 
Puchar Świata w saneczkarstwie jest rozgrywany od sezonu 1977/1978

Saneczkarstwo - dwójki kobiet

Uwagi

Zobacz też 
 Kryształowa Kula

Biathlon
Narciarstwo alpejskie
Biegi narciarskie
Skoki narciarskie
Kombinacja norweska
Narciarstwo dowolne